Johann Breitinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Breitinger (1774–1848), Schweizer reformierter Geistlicher